Бакли има више значења:
 Бакли (Вашингтон)
 Бакли (Илиноис)
 Бакли (Мичиген)